António Monteiro puede referir a:
António Mascarenhas Monteiro, expresidente de Cabo Verde.
Antônio Monteiro Dutra, jugador de fútbol brasileño.
António Monteiro, ministro de finanzas portugués. 
António Isaac Monteiro, ministro de Relaciones Exteriores de Guinea Bissau.